Тугомир Марко Алаупович (; , Травник, Османская империя (ныне Босния и Герцеговина) — , , СФРЮ) — хорватский ,  боснийского происхождения, , профессор, доктор наук, политик, государственный деятель, министр по делам религии Королевства сербов, хорватов и словенцев (1918).

Учитель и наставник Иво Андрича, единственного югославского писателя, удостоенного Нобелевской премии в области литературы.

Биография 

Алаупович рано остался сиротой. Учился у францисканцев в Доке, в гимназиях в Травнике, Сараево и Загребе. Позже изучал славянскую и классическую филологию в университетах Загреба и Вены.

Служил профессором гимназии в Сараево, директором школы в Тузле, работал сотрудником Департамента образования, руководителем средних школ в Боснии и Герцеговине.

Первый босниец, защитивший в 1894 году в Вене докторскую диссертацию.

Горячий патриот и демократ. Из-за своей про-югославской ориентации был в 1915 году не принят на военную службу и отдан под суд, позже — освобождён. В 1916 году интернирован во францисканском монастыре в Сараево. Год спустя переехал в Загреб и с середины 1918 года до конца войны был секретарём литературно-научного и просветительского общества «Матица хорватская». Сразу после окончания Первой мировой войны доктор Тугомир Алаупович стал министром по делам религий в первом правительстве Королевства сербов, хорватов и словенцев. Был членом, а затем председателем Государственного Совета, основателем Демократической партии.

После создания в 1929 г. Королевства Югославия Алаупович вышел в отставку. Снова уехал в Загреб, где прожил до конца своих дней.

Творчество 
Автор нескольких сборников рассказов и стихов.

Избранная библиография 
 Nesuđenica (1893)
 Naše rane (1898)
 Probrane pjesme (1902)
 Ispod Vlašića (стихотворения)
 Sjene i uspomene (рассказы)
 Iz starog zavičaja (рассказы)
 Studija o Marijanu Šunjiću (1906)
 Studija o Ivanu Franji Jukiću (1907)
 Studija o fra Grgi Martiću (1907)
 Radoslav Krstjanin (драма, в рукописи)

Примечания

Ссылки 
 Alaupović, Tugomir 

Хорватские писатели
Хорватские поэты
Доктора наук
Министры Югославии